Le Grand Prix mondial 2023 (World Grand Prix en anglais), est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023. L'épreuve se déroule du 16 au 22 janvier 2023 à la salle The Centaur de Cheltenham, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société Duelbits.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la première épreuve de la Coupe Cazoo, un ensemble de trois tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2022-2023 de snooker. Il continuera en février 2023 avec le championnat des joueurs et se terminera en mars 2023 avec le championnat du circuit. L'ancien dirigeant de la WPBSA Barry Hearn avait décidé de mettre en place ce trio de tournois afin d'animer la fin de saison à la manière de la FedEx Cup en golf. En effet, le champ des joueurs se réduit au fur et à mesure des tournois : ils sont 32 qualifiés pour ce tournoi, puis 16 pour le championnat des joueurs et seulement 8 pour le championnat du circuit, en se basant sur le classement mondial de la saison en cours.

Ronnie O'Sullivan est le tenant du titre, il avait remporté ce tournoi en battant Neil Robertson en finale lors de la dernière édition, sur le score de 10 manches à 8.

Faits marquants 
Mark Allen remporte son  titre de la saison après l'Open d'Irlande du Nord et le championnat du Royaume-Uni aux dépens de Judd Trump. Menant 6 manches à 2 en finale après la session de l'après midi puis 8 à 4, Allen perd les 4 manches suivantes et ne s'impose que dans la manche décisive. Il est également l'auteur du meilleur break du tournoi avec 141 points inscrits dans la  manche. Allen devient le  joueur dans l'histoire à remporter trois tournois classés lors d'une même saison.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Liste des qualifiés 
Selon une liste spécifique établie sur la saison en cours , les 32 joueurs qualifiés sont ceux ayant obtenu le plus de points depuis le championnat de la ligue 2022 (tournoi classé) et l'Open d'Angleterre 2022.

Tableau

Finale

Centuries 
30 centuries ont été réalisés lors de ce tournoi.

 141, 133, 127, 105  Mark Allen
 140, 138, 117, 112, 108, 107  Judd Trump
 140, 100  Shaun Murphy
 133  Ding Junhui
 131, 108, 102  Anthony McGill
 122, 104  Noppon Saengkham
 121, 104, 100  Mark Williams
 117  Joe O'Connor
 113, 107  Sam Craigie
 109  Neil Robertson
 108  Ronnie O'Sullivan
 107, 104  Zhou Yuelong
 102  Jack Lisowski
 101  Ryan Day

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Notes

Références 

2023
Snooker en Angleterre en 2023